Rhizophagus P.A. Dang., 1896 : un genre de champignons
 Rhizophagus Herbst, 1793 : un genre de coléoptères